Afonso IV pode referir-se aos seguintes líderes:

 Afonso IV de Portugal
 Afonso IV de Leão 
 Afonso IV de Aragão
 Afonso IV de Módena

Desambiguação